Proterorhinus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Smitt, 1900. Proterorhinus ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Proterorhinus